Бородавка (значения):

 Бородавка — доброкачественное новообразование кожи имеющее вид узелка.

Фамилия 
 Бородавка, Исаак (или Бродавка) — один из крупнейших откупщиков государственных доходов на Литве; жил в Бресте в XVI веке.
 Бородавка, Николай Григорьевич (1811—1845) — русский врач, автор ряда научных трудов по медицине.
 Бородавка, Павел Григорьевич — полный кавалер ордена Славы.

Составная фамилия
 Неродич-Бородавка, Яков Адамович — гетман запорожского казачества.

Топоним
 Бородавка — приток Яи в Кемеровской области.

См. также 
 Бородавко

Примечания